Municipio de Rose Hill puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Rose Hill (Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Duplin.
 Municipio de Rose Hill (condado de Foster, Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Foster.
 Municipio de Rose Hill (condado de McHenry, Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de McHenry.
 Municipio de Rose Hill (Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Hand.
 Municipio de Rose Hill (Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Cottonwood.
 Municipio de Rose Hill (Misuri), un municipio ubicado en el condado de Johnson.